Tounté peut désigner au Burkina Faso :
 Tounté, commune du département de Koutougou
 Tounté, commune du département de Oursi